Uvas de oso puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa; o
 el nombre común de la planta Rubus idaeus.